Schülp (Dithmarschen), een plaats in Sleeswijk-Holstein
 Schülp b. Nortorf, een gemeente in Sleeswijk-Holstein
 Schülp b. Rendsburg, een gemeente in Sleeswijk-Holstein